Еџмонт има више значења:
 Еџмонт (Мериленд)
 Еџмонт (Јужна Дакота)